L'église Saint-Théodore-Tiron est la dénomination de plusieurs édifices religieux chrétiens :

l'église Saint-Théodore-Tiron de Donja Bitinja près de Štrpce, en Serbie et au Kosovo ;
l'église Saint-Théodore-Tiron d'Irig, en Serbie et dans la province de Voïvodine ;
l'église Saint-Théodore-Tiron de Kuštilj, en Serbie et dans la province de Voïvodine.